Gajusz Kalpurniusz Pizon
 Gnejusz Kalpurniusz Pizon